Ypypuera är ett släkte av spindlar. Ypypuera ingår i familjen Hersiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Ypypuera